Bassett kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Bassett (Arkansas)
Bassett (Iowa)
Bassett (Kansas)
Bassett (Nebraska)
Bassett (Virginia)